Nolsøe ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Nolsøe (1775–1869), färöischer Handelsverwalter und Politiker
 Lærke Nolsøe (* 1996), dänische Handballspielerin
 Napoleon Nolsøe (1809–1877), färöischer Arzt
 Poul Poulsen Nolsøe (1766–1809), faröischer Nationalheld